Arnfinn Thorfinnsson – jarl delle Orcadi
 Björn Thorfinnsson – scacchista e giornalista islandese
 Skúli Þorfinnsson – jarl al servizio del re di Scozia
 Snorri Thorfinnsson –  figlio dell'esploratore Þorfinnr Karlsefni e di Guðríðr Eiríksdóttir, primo europeo nato nelle Americhe